Der Challenger La Manche – Cherbourg 2022 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Februar 2022 in Cherbourg-en-Cotentin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2022 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 6. und 7. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 112 kB)

ATP Challenger Tour 2022
Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin